Campionato asiatico per club 2011 – torneo pallavolistico femminile
Campionato asiatico per club 2011 – torneo pallavolistico maschile